USS Mercy je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mercy (AH-4) 
 USS Mercy (AH-8) 
 USS Mercy (T-AH-19)

Mercy